Kawanoe (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Ehime: Kawanoe (Ehime) (heute: Shikokuchūō)
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Kawanoe (Han)